Влади́мир Алексе́евич Рыка́лин (5 февраля 1929, Красное Село, Ленинградская область — 1992, Гомель) — гомельский , живописец; лауреат премии Гомельского обкома комсомола (1972).

Биография 
Родился 5 февраля 1929 года в Красном Селе Ленинградской области.

В 1946 году окончил Одесскую художественную школу, в 1953 — Минское художественное училище (мастерская Виталия Цвирко).

С 1953 года жил в Гомеле. Работал в Доме народного творчества.

Член Союза художников СССР с 1967 года.

Творчество 
Работы художника посвящены в основном Гомелю и Гомельской области.

С 1954 года участвовал в областных и республиканских выставках. Основные произведения — городские и индустриальные пейзажи.

Избранные произведения 

 «Промышленный уголок Гомеля» (1958)
 «Порт Гомеля» (1961)
 «Новостройки Гомеля» (1962)
 «Разъезд в Василевичах» (1963)
 «Нефтепровод „Дружба“»
 «В порту» (1964)
 «Дорога на Речицу» (1965)
 «Буровая-Речицкая» (1967)
 «Речицкое шоссе» (1969)
 «Порт на Соже» (1975)
 «Индустриальный пейзаж Гомельщины» (1976)

11 работ Владимира Рыкалина переданы в дар «» (Гомель) вдовой художника.

Награды и признание 
 Премия Гомельского обкома комсомола (1972)
 Почётный гражданин Гомеля (5.1.1993, посмертно).

Память 
Произведения Владимира Алексеевича В. Рыкалина хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля, фондах Белорусского союза художников, картинной галерее Г. Х. Ващенко.

Выставка живописи Владимира Рыкалина, посвящённая 85-летию со дня его рождения, состоялась в феврале 2014 года в Картинной галерее Г. Х. Ващенко (Гомель); были представлены около 25 его работ 1958—1991 годов.

В 2019 году в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля во дворце Румянцевых — Паскевичей состоялась выставка живописи Владимира Рыкалина «Городу над Сожем посвящается…», посвященная 90-летию со дня рождения художника.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Минского художественного колледжа
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты Белоруссии
Члены Союза художников СССР
Почётные граждане Гомеля